

Patronyme 

 Abel Aguilar (né en 1985), footballeur colombien ;
 Abel Aguilar Elizalde (né en 1929), arbitre mexicain de football ;
 Abel Ramírez Águilar (1943-2021), sculpteur mexicain ;
 Adolfo Aguilar Zínser (1949-2005), homme politique mexicain ;
  ;
 Alessandra Aguilar (née en 1978), athlète espagnole ;
 Alfonso Aguilar Fernández de Córdoba (1653-1699), ecclésiastique espagnol ;
 Ali Aguilar (née en 1995), joueuse de softball américaine ;
 Andreas Aguilar (né en 1962), gymnaste allemand ;
 Ángela Aguilar, (2003-), chanteuse américano-mexicaine de musique régionale mexicaine ;
  ;
 António Aguilar (né en 1978), joueur de rugby à XV portugais ;
 Antonio Aguilar y Correa (1824-1908), homme politique espagnol ;
 Camille Aguilar (née en 1995), actrice franco-espagnole ;
 César Augusto Aguilar Puntriano (né en 1971), herpétologiste péruvien ;
 David Aguilar (1905-1967), joueur de rugby à XV français ;
 El David Aguilar, chanteur mexicain ;
 Elisa Aguilar (née en 1976), joueuse de basket-ball espagnole ;
 Elizabeth Aguilar (née en 1954), actrice mexicaine ;
 Félix Aguilar (1884-1943), ingénieur et astronome argentin qui a donné son nom à l'observatoire Félix-Aguilar ;
 Fernando Sebastián Aguilar (1929-2019), archevêque espagnol ;
 Francisco Aguilar Barquero (1857-1924), homme politique costaricien ;
 Gerónimo de Aguilar (1489-1531), frère franciscain espagnol ;
 George Aguilar, acteur américain ;
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar (1453-1515), connu comme Gonzalve de Cordoue, un militaire espagnol au service des rois catholiques ;
 Grace Aguilar (1816-1847), poétesse, romancière et historienne britannique ;
 Héctor Aguilar (né en 1984), coureur cycliste uruguayen ;
 Irving Aguilar (né en 1970), coureur cycliste mexicain ;
 Jean-Pierre Aguilar (1960-2009), entrepreneur français ;
 Jesús Enrique Rejón Aguilar (1976-), ancien chef de l'organisation criminelle mexicaine connu sous le nom de Los Zetas ;
 Joel Aguilar (né en 1975), footballeur salvadorien ;
 Jorge Aguilar (né en 1985), joueur chilien de tennis ;
 José Aguilar (1959-2014), boxeur cubain ;
 José Aguilar (né en 1980), coureur cycliste vénézuélien ;
 Juan Fernando López Aguilar (né en 1961), homme politique espagnol ;
 Kluiverth Aguilar (né en 2003), footballeur péruvien ;
 Leopoldo Zea Aguilar (1912-2004), philosophe mexicain ;
 Luis Aguilar (1918-1997), acteur et chanteur de ranchera mexicain ;
 Luz María Aguilar (née en 1936), actrice mexicaine ;
 Manuel Aguilar Chacón (1797-1846), homme politique costaricien ;
 Manuel Aguilar-Moreno, professeur mexicain ;
 Mazaly Aguilar, femme politique espagnole ;
 Natasha Aguilar (1970-2016), nageuse costaricienne ;
 Pablo Aguilar (né en 1989), est un joueur espagnol de basket-ball ;
 Pablo Andrés Aguilar (né en 1984), footballeur argentin ;
 Paul Nicolas Aguilar (né en 1986), footballeur mexicain ;
 Pierre d'Aguilar (1719-1792), premier maire de Perpignan, en 1790 ;
 Rosa Aguilar (née en 1953), femme politique espagnole ;
 Sergio Aguilar (né en 1980), matador espagnol ;
 Yulenmis Aguilar (1996-), athlète cubaine, spécialiste du lancer du javelot.

Toponyme

Aguilar, village du territoire communal de Graus, en Aragon ;
 Aguilar de Bureba, ville de la province de Burgos ;
 Aguilar de Campoo, ville de la province de Palencia ;
 Aguilar de Campos, ville de la province de Valladolid ;
 Aguilar de Codés, ville de la communauté forale de Navarre ;
 Aguilar de la Frontera, ville de la province de Cordoue ;
 Aguilar del Alfambra, ville de la province de Teruel ;
 Aguilar del Río Alhama, ville de la province de La Rioja ;
 Aguilar de Segarra, ville de la province de Barcelone.

château d'Aguilar, château dans le département de l'Aude.

Aguilar, municipalité de la province de Pangasinan.

Aguilar, ville du Colorado.

Divers 
 Marquis d'Aguilar de Campoo, un titre de noblesse espagnol
 Observatoire Félix-Aguilar, un observatoire astronomique situé en Argentine
 D'Aguilar Highway, une route d'Australie

Patronyme hispanique